Hartmann är ett tyskt namn, som kan vara såväl förnamn som efternamn. Det har burits av bland andra:

Förnamn 

 Hartmann I av Württemberg
 Hartmann I av Grüningen
 Hartmann I von Werdenberg
 Hartmann III av Liechtenstein
 Hartmann Schedel
 Hartmann Schenk
 Hartmann von Aue
 Hartmann von Heldrungen
 Hartmann av Brixen

Efternamn 

 Alexander von Hartmann (1890–1943), tysk militär
 Alfred Hartmann (1814–1897), schweizisk tyskspråkig författare
 Carl Johan Hartman (1790–1849), svensk botanist och läkare
 Charlotte Hartmann Lagerwall (född 1936), svensk textil- och bildkonstnär
 Christian Hartmann (1910–1985), norsk kompositör och pianist
 Eduard von Hartmann (1842–1906), tysk filosof
 Emil Hartmann (1836–1898), dansk musiker
 Emma Hartmann (1807–1851), dansk tonsättare
 Erich Hartmann (1922–1993), tysk stridspilot och officer
 Ernst Hartmann (1897–1945), tysk SS-officer
 Ernst Hartmann (företagare) (1864–1929), svensk företagare
 Florence Hartmann (född 1963), fransk journalist och författare
 Franz Hartmann (1898–1988), svensk företagsledare
 Georg Hartmann (1489–1564), tysk ingenjör, boktryckare och astronom
 Gustav Hartmann (1835–1894), tysk jurist
 Heidrun Hartmann (1942–2016), tysk botanist
 Jakob von Hartmann (1795–1873), bayersk militär
 Johan Ernst Hartmann (1726–1793), tysk-dansk musiker
 Johan Peter Emilius Hartmann (1805–1900), dansk tonsättare
 Johannes Franz Hartmann (1865–1936), tysk astronom
 Josias Hartmann  (1893–1982), schweizisk sportskytt
 Julius Hartmann (1821–1892), tysk militär
 Julius Hartmann (fysiker) (1881–1951), dansk fysiker
 Julius von Hartmann (1817–1878), preussisk militär
 Karel Hartmann (1885–1944), tjeckoslovakisk ishockeyspelare
 Karl Amadeus Hartmann (1905–1963), tysk kompositör
 Lennart Hartmann (1908–1957), svensk tidningsman och politiker, folkpartist
 Ludo Moritz Hartmann (1865–1924), österrikisk historiker och politiker
 Ludwig Hartmann (1836–1910), tysk musikkritiker
 Martin Hartmann (1851–1919), tysk orientalist
 Max Hartmann (1876–1962), tysk zoolog
 Moritz Hartmann (1821–1872), österrikisk författare
 Nicolai Hartmann (1882–1950), tysk filosof
 Oliver Hartmann (född 1970), tysk rockmusiker
 Otto Hartmann (1884–1952), tysk militär
 Paul Hartmann (1889–1977), tysk skådespelare
 Robert Hartmann (1832–1893), tysk anatom och etnograf
 Sebastian Hartmann (född 1968), tysk teaterregissör
 Sebastian Hartmann (ishockeyspelare) (född 1994), svensk ishockeyspelare
 Viktor Hartmann (1834–1873), rysk målare och arkitekt
 Walter Hartmann (1891–1977), tysk militär
 Wolfgang Hartmann (död omkring 1663), tysk kopparstickare

Se även 
 Haartman
 Hartman

Förnamnsförgreningssidor
Mansnamn
Tyska efternamn
Danska efternamn
Svenska efternamn